Паласіо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Альфредо Паласіо Гонсалес — президент Еквадору
 Ана Паласіо — іспанська політична діячка
 Лойола Паласіо — іспанська політична діячка
 Раймундо Андуеса Паласіо — 33-й президент Венесуели
 Ракель Паласіо — американська письменниця
 Родріго Паласіо — аргентинський футболіст
 Хесус Діас Паласіо — колумбійський футбольний арбітр

Іспанські прізвища